Plokhoï khorochiï tchelovek (Плохой хороший человек) est un film soviétique réalisé par Iossif Kheifitz, sorti en 1973.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Genrikh Marandjian
 Musique : Nadejda Simonian
 Décors : Isaak Kaplan
 Montage : Stera Gorakova

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1973
Film dramatique soviétique